Ende ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) auf der Insel Flores. Er gehört neben 20 anderen Regierungsbezirken zur Provinz Nusa Tenggara Timur.

Geographie 
Ende erstreckt sich zwischen 8°26′24,71″ und 8°54′25,46″ s. Br. sowie zwischen 121°23′40,44″ und 122°01′33,0″ ö. L. Im Osten hat es den Regierungsbezirk Sikka und im Westen den 2007 gebildeten Regierungsbezirk Nagekeo als Nachbarn. Im Norden begrenzt die Floressee den Bezirk, im Süden die Sawusee. Hauptort ist das gleichnamige Ende. Zum Bezirk gehören fünf kleinere Inseln (von West nach Ost gelegen): Nusa Riasa (Kecamatan Kota Baru), Pulau Gomo, Pulau Korokaili (beide Kec. Maurokaro), Pulau Songo und das namensgebende Pulau Ende (beide Kec. Ende).

Verwaltungsgliederung 
Der Regierungsbezirk gliedert sich in 21 Distrikte (Kecamatan) mit 278 Dörfern, von denen 23 städtischen Charakters (Kelurahan) sind. Als jüngster Distrikt wurde 2010 Lepembusu Kelisoke aus dem südlichen Teil des Distrikts Kota Baru (mit 10 Dörfern) gebildet (Regionalverordnung Nr. 5 des Jahres 2010).

Demographie 

Zur Volkszählung im September 2020 ( - SP2020) lebten im Regierungsbezirk Ende 270.763 Menschen, davon 138.2186 Frauen (51,05 %) und 132.545 Männer (48,95 %). Gegenüber dem letzten Census (2010) sank der Frauenanteil um 1,44 %. Mitte 2022 waren 70,66 Prozent der Einwohner Katholiken und 2,06 % Protestanten, zum Islam bekannten sich 27,21 % und zum Hinduismus 0,07 %. 197.377 Personen oder 71,10 % gehörten zur erwerbsfähigen Bevölkerung (15–64 Jahre); 22,27 % waren Kinder und 6,62 % im Rentenalter. Von der Gesamtbevölkerung waren 57,77 % ledig, 38,86 % verheiratet, 0,22 % geschieden und 3,15 % verwitwet. Der HDI-Index lag 2020 mit 67,04 erheblich über dem Provinzdurchschnitt von 65,19. Die Analphabetenquote der über 15-jährigen lag 2020 bei 4,11 %, der Anteil „armer Leute“ (Penduduk Miskin) betrug 23,76 Prozent.

Sehenswürdigkeiten 
Ein beliebtes Touristenziel ist der Vulkan Kelimutu etwa 50 Kilometer östlich der Stadt Ende und nahe dem Dorf Pemo (im Kecamatan Kelimutu) mit drei verschiedenfarbigen Kraterseen.

Weblinks 

 mannigfache Publikationen im PDF-Format auf der Statistikseite des Kabupaten Ende (indonesisch/englisch)

Einzelnachweise 

Ende
Geographie (Flores, Indonesien)